Guberevac (gmina Knić) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Guberevac (gmina miejska Sopot) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Sopot
 Guberevac (miasto Leskovac) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac